Gipf (spel), abstract bordspel.
deel van Gipf-Oberfrick, dorp en gemeente in Zwitserland.